Bent Christensen (football) (né en 1967) est un footballeur danois.
 Bent Christensen (réalisateur) (1929-1992) est un réalisateur danois.

Voir aussi la page d'homonymie Christensen.